Сасхори () — селение во Мцхетском муниципалитете края Мцхета-Мтианети Грузии. Располагается в ущелье Ничбисистскали. Район является частью традиционного региона Эрцо-Тианети.

Численность населения

Исторические места 
В Сасхори находятся три исторические церкви: церковь Марии, Матери Иисуса, церковь Святого Георгия и церковь Архангела. Старый замок использовался в войнах для обороны.

Примечания

Ссылки 
 saskhori.wordpress.com
 Сасхори

Населённые пункты Мцхетского муниципалитета